William McDougall ist der Name folgender Personen:

* William McDougall (Politiker) (1822–1905), kanadischer Politiker
 William McDougall (Psychologe) (1871–1938), englisch-amerikanischer Psychologe